Un câble Triax est un modèle de câble coaxial utilisé pour transporter les informations (audio, vidéo et données informatiques) d'une caméra à une régie audiovisuelle.
 La Chevrolet Triax est un concept car disposant de trois systèmes de propulsion différents, créé par Chevrolet et présenté au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord en 2000.